Jan Holmberg. född 1970, är en svensk filmvetare och författare, samt vd för Stiftelsen Ingmar Bergman. 

Holmberg doktorerade i filmvetenskap vid Stockholms universitet med avhandlingen  Förtätade bilder. Filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning år 2000. Han har varit lektor i filmvetenskap vid Malmö högskola och vid Svenska Filminstitutet ansvarig för Cinemateket. 2010 efterträdde han Ingrid Dahlberg som vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, vars internationella databas "Bergman Face to Face" han också varit utvecklingsansvarig för. Han är även sporadisk kulturskribent för Dagens Nyheter.

Bibliografi
Slutet på filmen: O.s.v', 2011 Författaren Ingmar Bergman'', 2018,

Källor 
Filmvetare 26 mars 2010, "Jan Holmberg till Bergmanstiftelsen"

Noter 

Svenska filmvetare
Svenska fackboksförfattare
Män
Födda 1970
Levande personer